Јанез Јерман (Сплит, 18. јун 1900 — Љубљана, 14. мај 1990) је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те_
|-
| 1948. || На својој земљи || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Три приче || Сплавар
|-
| 1958. || Кала || /
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || X-25 јавља || /
|-
| 1960. || -{L’enclos}- ||
|-
| 1961. || Плес на киши || Директор позоришта
|-
| 1962. || Наша кола || Власник аута
|-
| 1965. || Луција || /
|-
| 1966. || Амандус ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1979. || Драга моја Иза || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1900.
Умрли 1990.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Сплићани